Фонте́н-Нотр-Дам () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 140 км на північний схід від Парижа, 85 км на схід від Ам'єна, 39 км на північ від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 147 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 392,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Фонтен-Нотр-Дам на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Фонтен-Нотр-Дам на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена